«Сумасшедшие» — название нескольких фильмов:
 «Сумасшедшие» () — фильм ужасов Джорджа Ромеро 1973 года.
 «Сумасшедшие» () — ремейк фильма 1973 года, снятый в 2010 году.

См. также